Jméno a příjmení František Pokorný má více nositelů:

 František Pokorný (basketbalista) (1933–2014) – hráč Zbrojovky Brno a reprezentace Československa
 František Pokorný (dirigent) (1797–1850) – český dirigent
 František Pokorný (herec) (1833–1893) – Královské zemské divadlo v Praze, ředitel Národního divadla v Brně
 František Pokorný (choreograf) – český choreograf
 František Pokorný (kněz) (1909–1987) – moravský římskokatolický kněz
 František Pokorný (pilot) (1916–1942) – československý válečný pilot
 František Pokorný (politik) (1827–1908) – český politik, poslanec zemského sněmu
 František Pokorný (spisovatel) – český spisovatel
 František Pokorný (výtvarník) – český výtvarník
 František Pokorný (entomolog) (1865 [1863?]–1935) – český entomolog a vrchní magistrátní rada
 František Xaver Pokorný (1729–1794) – český houslista a hudební skladatel